G1 (hunebed), een hunebed
 G1 (website), een website
 Fokker G.I, een jachtkruiser van Fokker
 Sectie 1, een militaire sectie
 T-Mobile G1, een mobiele telefoon
 een verkeersweg:
 G1 (China), een autosnelweg in China
 G1 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië